Copernici, element químic de nombre atòmic 112
 Complement del nom, funció sintàctica que engloba tots aquells sintagmes o paraules que modifiquen el significat d'un nom 
 .cn, Domini d'Internet de primer nivell territorial 
 Cartoon Network, canal de televisió nord-americà dedicat als dibuixos animats